Il singolare del torneo di tennis Torneo Godó 1995, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Thomas Muster che ha battuto in finale Magnus Larsson 6-2, 6-1, 6-4.

Teste di serie 

 Pete Sampras (secondo turno)
 Sergi Bruguera (secondo turno)
 Evgenij Kafel'nikov (semifinali)
 Alberto Berasategui (quarti di finale)
 Magnus Larsson (semifinali)
 Richard Krajicek (secondo turno)
 Magnus Larsson (finale)
 Andrij Medvedjev (secondo turno)

 Thomas Muster (Campione)
 Andrea Gaudenzi (primo turno)
 Jacco Eltingh (primo turno)
 Àlex Corretja (primo turno)
 Bernd Karbacher (secondo turno)
 Karel Nováček (terzo turno)
 Sláva Doseděl (primo turno)
 Guy Forget (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Torneo Godó 1995